Willem-Alexander, Willem-Alexander Claus George Ferdinand av Nederländerna, född 27 april 1967 i Utrecht, är Nederländernas kung och statschef. Han tillträdde detta ämbete den 30 april 2013. Willem-Alexander är äldste son till prinsessan Beatrix av Nederländerna och prins Claus von Amsberg. Han är äldre bror till prins Friso av Oranien-Nassau (1968–2013) och prins Constantijn av Nederländerna (född 1969).

Prinsessan (dåvarande drottning) Beatrix meddelade den 28 januari 2013 att hon skulle abdikera till förmån för Willem-Alexander den 30 april samma år. Vid sitt tillträde blev den senare Nederländernas förste kung på 122 år. Han skulle ha kunnat kalla sig för "kung Willem IV", men föredrar att använda "Willem-Alexander" som regentnamn.

Barndom
Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand var prinsessan Beatrix och prins Claus första barn, och drottning Julianas första barnbarn. Han var den första manliga holländska kungligheten som fötts sedan prins Alexander föddes 1851, och den första manliga tronföljaren sedan Alexander avled 1884.

Han fick från födseln titlarna prins av Nederländerna, prins av Nassau-Oranien och jonkheer av Amsberg. Han döptes och blev medlem av Nederländska reformerta kyrkan den 2 september 1967 i Grote of Sint-Jacobskerk i Haag. Hans faddrar är morfar prins Bernhard av Lippe-Biesterfeld, prins Ferdinand von Bismarck, tidigare premiärminister Jelle Zijlstra, drottning Margrethe II av Danmark och Renée Smith-Roëll.

Prins Willem-Alexander bodde på slottet Drakesteijn i Lage Vuursche nära Baarn fram till 1981, då familjen flyttade till ett större palats, Huis ten Bosch i Haag. Modern Beatrix blev drottning av Nederländerna 1980, då mormodern Juliana abdikerade. Han fick då titeln prins av Oranien och blev tronarvinge till Kungariket Nederländerna, som består av de autonoma länderna Nederländerna, Aruba, Curaçao och Sint Maarten.

Äktenskap och barn
Den 2 februari 2002 stod bröllopet mellan Willem-Alexander och Máxima Zorreguieta (född 17 maj 1971). Paret träffades vid en fest i Sevilla i Spanien. Máximas föräldrar bannlystes av det nederländska parlamentet från att deltaga vid sin dotters bröllop – hennes far var statssekreterare i två års tid under den argentinske diktatorn Jorge Videla, då man tror att upp till 30 000 människor blev dödade.

Kung Willem-Alexander och drottning Máxima har tillsammans tre döttrar: kronprinsessan Catharina-Amalia (född 7 december 2003), prinsessan Alexia (född 26 juni 2005) och prinsessan Ariane (född 10 april 2007).

Kungen är femmänning med den svenska kronprinsessan Victoria och gudfar till hennes dotter, prinsessan Estelle. Hans äldsta dotter, Catharina-Amalia, var ett av de barn som bildade brudnäbb på bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.

Anfäder

Källor

Externa länkar 

Nederländska kungahusets webbplats

Nederländernas regenter
Födda 1967
Män
Levande personer
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Huset Nassau-Oranien
Mottagare av Serafimerorden
Personer i Nederländerna under 1900-talet
Personer i Nederländerna under 2000-talet
Personer från Utrecht
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden